Annapolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Simão Dias (ort), Sergipe, 
 Analândia (ort), São Paulo,

USA 

 Annapolis, delstatshuvudstad, Maryland, Anne Arundel County, 
 Annapolis, Missouri, ort, Iron County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar